Joe Gibbs kan syfta på:
Joe Gibbs (1942–2008), reggaeproducent från Jamaica
Joe Gibbs (1946–2011), kricketspelare från Grenada
Joe Gibbs (född 1940), tränare inom amerikansk fotboll och delägare av Joe Gibbs Racing. Han var huvudtränare för Washington Redskins mellan 1981 och 1992 samt 2004 till 2007.

Se även 
Joe Gibbs Racing, amerikanskt Nascar-team
Joey Gibbs (född 1992), australiensisk fotbollsspelare